Ewa Harasimowicz – aktorka
 Ewa Harasimowicz – brydżystka